lew morski – ssak morski z rodziny uchatkowatych:
uszanka kalifornijska, uchatka kalifornijska – najczęściej określana jako lew morski
 uchatek grzywiasty, uchatka grzywiasta – określana też jako lew morski Stellera
 otarka australijska, uchatka australijska – określana też jako australijski lew morski
 maoryszanka uszata, uchatka nowozelandzka – określana też jako nowozelandzki lew morski
 operacja Lew Morski – plan inwazji Niemiec na Wielką Brytanię